Leuker steht für:
 Leuker (lat. Leuci), ein keltischer Stamm im Gebiet des heutigen Ostfrankreichs
 Anwohner von Leuk, politische Gemeinde im Schweizer Kantons Wallis

Leuker ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Leuker, deutsche Kostümbildnerin
 Esaias Leuker († 1627), bayrischer Diplomat, Hofrat und Bibliothekar
 Lion Leuker (* 1995), deutscher Schauspieler
 Maria-Theresia Leuker (* 1957), deutsche Niederlandistin
 Sylvia Leuker (1962–2019), deutsche Journalistin und Autorin
 Tobias Leuker (* 1968), deutscher Literaturwissenschaftler und Romanist